Милитару:
 Милитару, Николае (1925—1996) — румынский военный и политик.
 Милитару, Дамьян (род. 1967) — румынский футболист.